Хуа́н Доми́нго Перо́н (, 8 октября 1895 — 1 июля 1974) — аргентинский военный и государственный деятель, президент Аргентины с 1946 по 1955 год и с 1973 по 1974 год.

Биография 
Хуан-Доминго Перон родился 8 октября 1895 года, в городе Лобос, привинции Буэнос-Айрес.В 16 лет поступил в военную школу ; окончил Национальную Военную академию, позднее был преподавателем военной истории.

В 1930 принял участие в свержении президента Иполито Иригойена.

В 1936–1937 военный атташе в Чили, в 1939–1941 – в Италии; встречался с Муссолини, увлёкся идеологией фашизма.

Политическая карьера 

В 1941–1943 был одним из руководителей т. н. Группы объединённых офицеров, совершившей в июне 1943 государственный переворот. В период военной диктатуры занимал посты министра труда (1943–1944), военного министра и вице-президента (1944–1945); разработал программу социальных реформ. В октябре 1945 был смещён с занимаемых постов и заключён в тюрьму. Освобождён благодаря массовым манифестациям рабочих, выступивших в его поддержку.

Избирался президентом в 1946 и в 1952 годах. Во время первого срока Перона большое политическое и духовное влияние на нацию имела его жена Эва Перон (широко известная как «Эвита»), которая выступала с политическими заявлениями, занималась благотворительностью и активно участвовала в общественной жизни. В этот период множество европейских политических эмигрантов, включая нацистских, нашло убежище в Аргентине.

Экономическая программа Перона уделяла большее внимание аргентинской индустриализации и самоопределению, в связи с чем, была одобрена как многими фракциями консервативных националистов, так и значительной частью рабочего класса. Его партия была свергнута в результате военного переворота в 1955 году, что привело к изгнанию Перона в Испанию. В период первого правления Хуана Перона был осуществлён ряд масштабных мер по ограничению влияния иностранного капитала и защите природных богатств страны, взяты под контроль стратегические отрасли хозяйства.

В 1973 году вернулся к власти, одержав победу на президентских выборах. Его третья по счёту жена Мария Эстела Мартинес де Перон (более известная как Исабель) была избрана в паре с ним вице-президентом. Исабель, с которой Хуан Перон познакомился в Панаме, стала его женой в 1961 году.

Умер 1 июля 1974 года в загородной резиденции Кинта-де-Оливос от остановки сердца, вызванной ухудшением хронической ишемической болезни сердца. Объявление о смерти было сделано его вдовой, вице-президентом Марией Эстелой Мартинес де Перон.

После его смерти Мария Эстела Мартинес де Перон в соответствии с конституцией страны заняла должность президента. Возрастающие экономические проблемы и политическая неустойчивость привели к забастовкам, политическим похищениям, партизанским войнам. К 1976 году правительство перестало справляться с поставленными задачами. 24 марта 1976 года Мария Эстела Мартинес де Перон была свергнута в результате военного переворота, а новое военное правительство перешло к террору как методу управления.

Политическое влияние 

За его мировоззрением закрепилось название перонизм. Перон сам усвоил этот термин, хотя изначально именовал свою концепцию — «хустисиализмом». В своих книгах «Учебник перониста», «Перонистская доктрина» и «Политическое руководство» генерал-лейтенант Перон позиционировал свою идеологию как третий путь между капитализмом и социализмом. В Аргентине перонизм рассматривался правящими кругами как альтернатива неолиберализму. В 1949 году Перон запретил организацию «Славянский союз» и выслал из страны десяток агентов с советскими паспортами. Хуан Перон восстановил дипломатические отношения с Советским Союзом, разорванные после большевистской революции в 1918 году.

Интересные факты 

 В 1987 году были похищены руки его трупа.
 О жизни его второй жены, Эвы Перон, был написан роман Томаса Элоя Мартинеса «Святая Эвита», поставлен мюзикл «Эвита» и одноимённый фильм.
 Третья жена Перона Исабель Мартинес де Перон стала первой в мире женщиной-президентом.
 Президент Хуан Перон был мотолюбителем и любил кататься по Буэнос-Айресу на мотоцикле, в том числе и на первом мотоцикле аргентинской разработки «Пума» 1-й серии, подаренном ему аргентинской молодёжью из студенческого союза .
 Предки Перона со стороны отца: итальянцы и шотландцы (по 25 %) и баски (50 %), со стороны матери - испанцы.

См. также 
 Эвита (фильм)

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт Национального Аргентинского Института Хуана Перона 
 Ресурс по истории перонизма
 agendaperonista.com.ar
 Шокина И. Е. Хуан Доминго Перон // Вопросы истории. - 1995. - № 1.

Вице-президенты Аргентины
Министры труда
Министры обороны Аргентины
Члены Хустисиалистской партии
Военные Аргентины
Эра Перона
Военные атташе Аргентины
Теоретики герильи
Умершие от остановки сердца
Политики XX века
Почётные доктора Национального университета Ла-Платы